Griesheim kan syfta på:

 Griesheim – en stad i Hessen, Tyskland
 Griesheim, Frankfurt – en stadsdel i Frankfurt, Tyskland
 Griesheim, Stadtilm – en ortsdel i Stadtilm, Tyskland
 Griesheim-près-Molsheim – en kommun i Frankrike
 Griesheim-sur-Souffel – en kommun i Frankrike